Montuïri är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Montuïri ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Montuïri är huvudsakligen platt, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Puig de Randa,  meter över havet,  km sydväst om Montuïri. Runt Montuïri är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Llucmajor,  km sydväst om Montuïri. Trakten runt Montuïri består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Balearerna